What's Your Name – singolo dei Morcheeba del 2003
 What's Your Name? – singolo delle Cosmo4 del 2007
 What's Your Name – singolo di Usher del 2008
 What's Your Name? – singolo delle 4Minute del 2013